Ве́ра Ефи́мовна Криче́вская (род. 10 ноября 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская журналистка, телережиссёр и продюсер. Бывший креативный продюсер «24 Док». Один из основателей телеканала «Дождь». Программы Кричевской трижды (2000, 2004, 2005) удостаивались премии «ТЭФИ» и, по мнению специалистов, отличаются высоким профессионализмом.

Биография 
Вера Кричевская родилась 10 ноября 1974 года в Ленинграде. Училась в гимназии при Государственном Русском музее. Параллельно с учёбой в 1990—1993 годах являлась корреспондентом молодёжной газеты «Смена».

Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (1996) по специальности «театровед, редактор-сценарист ТВ». Также училась на Высших режиссёрских курсах по специальности «режиссёр игрового кино».

С 1992 года — на телевидении.

Изначально работала на ГТРК «Петербург — Пятый канал», являлась автором и редактором еженедельного музыкального приложения молодёжной программы «Зебра» и документального фильма «Серебряная Ида» о поэтессе Иде Наппельбаум.

В 1995 году становится режиссёром компании «Art Pictures Петербург», работает над программами «Песня года» (1-й канал Останкино, ОРТ) и «Горячая десятка» (РТР). Далее в 1996—1997 годах — режиссёр-постановщик музыкальной программы «Утренняя почта» на ОРТ.

В 1997 году переходит работать на телеканал НТВ по приглашению тогдашнего главного продюсера Леонида Парфёнова. В разное время работала режиссёром-постановщиком, продюсером по спецпроектам телеканала, главным режиссёром.

Среди прочего в 1997—1999 годах была продюсером и главным режиссёром программы «Сегоднячко», с декабря 1997 по сентябрь 1998 года — продюсер антинаркотической кампании телеканала (серия роликов социальной рекламы «Без наркотиков»). В декабре 1997 года — второй режиссёр новогоднего проекта «Новогодняя ночь в опере», в 1998 году — продюсер и режиссёр программы «Сумерки» и документального фильма-интервью «Rolling Stones специально для НТВ», далее — программы «Спросите у Лившица».

В 1999 году в качестве продюсера проекта запустила вещание и студию «НТВ-Санкт-Петербург». В 1999—2001 годах — режиссёр и продюсер программы НТВ «Антропология» с Дмитрием Дибровым, в декабре 1999 года — режиссёр-постановщик и продюсер новогоднего проекта НТВ «Любимые мелодии XX века». В 2000—2001 годах — режиссёр-постановщик программы НТВ «В нашу гавань заходили корабли».

Во время развала НТВ осталась работать в команде Бориса Йордана и Рафаэля Акопова. В период с 2001 по 2003 год была режиссёром проекта «Свобода слова» с Савиком Шустером и молодёжно-музыкальной программы «Пепси-чарт», продюсером программы «Герой дня». В качестве продюсера и главного режиссёра запустила вещание проекта «Страна и мир» — вечерних новостей с Алексеем Пивоваровым, Асет Вацуевой, Антоном Хрековым и Юлией Бордовских. В 2003 году ушла с НТВ.

Во время парламентской избирательной кампании 2003—2004 годов по приглашению председателя ВГТРК Олега Добродеева работала продюсером телевизионного освещения кампании в рамках ВГТРК, прямоэфирных теледебатов и послевыборного ночного освещения результатов голосования.

В 2005—2008 годах работала на Украине в медиа-холдинге Виктора Пинчука, запустила на телеканале ICTV проект «Свобода слова с Савиком Шустером», провела в качестве продюсера две телевизионные избирательные кампании в Парламент Украины и прямые линии с президентом.

В 2008—2011 годах в качестве партнёра, креативного продюсера и главного режиссёра вместе с Натальей Синдеевой запускала телеканал «Дождь». В 2010 году автор и продюсер проекта «Конституция на Дожде».

В 2011 году вместе с Андреем Васильевым, Дмитрием Быковым и Михаилом Ефремовым запустила на телеканале «Дождь» проект «Поэт и гражданин» (в дальнейшем «Гражданин поэт»). В апреле 2011 года покинула телеканал «Дождь» после скандала вокруг снятия с эфира проекта «Гражданин поэт».

С июня 2011 по январь 2013 года работала креативным продюсером документального телеканала «24 Док».

Наверное, у меня самая неудачная профессия для этого времени, и думаю, что я буду переживать очень тяжелые времена, работы никакой не будет.

Фильмография 
 2004 — «Грехи отцов» (СТС) — многосерийный фильм, телевизионный режиссёр
 2004 — «Талисман любви» (СТС) — многосерийный фильм, телевизионный режиссёр
 2012 — «Гражданин поэт: Прогон года» — документальный фильм о сатирическом проекте «Гражданин поэт». Выход в прокат 24 мая 2012 года.
 2016 — «Слишком свободный человек» — документальный фильм о Борисе Немцове. Выход в прокат 23 февраля 2017 года.
 2018 — «Дело Собчака» — документальный фильм о бывшем мэре Петербурга Анатолии Собчаке. Лента представляет собой серию интервью с участниками событий, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.
 2021 — «F@ck This Job» — документальный фильм о телеканале «Дождь» и его основателе Наталье Синдеевой.

Награды и премии 
 2000: Премия «ТЭФИ» за лучшую музыкальную программу.
 2004: Премия «ТЭФИ» за лучшее ток-шоу.
 2005: Премия «ТЭФИ» за лучшую информационную программу.
 2007: Премия «Теле-триумф» Телевизионной Академии Украины.
 2010: Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет телевидения «Золотой луч».
 2011: Премия Союза Журналистов России «Золотое перо».
 2012: Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет телевидения «Золотой луч».
 2018: Режиссер года по версии журнала Glamour.
2021: Национальная премия в области неигрового кино «Лавровая ветвь» за лучший телефильм («F@ck This Job»).

Примечания

Ссылки 
 Интервью журналу «Афиша» о запуске «24dOC»
 Интервью OpenSpace о запуске «24DOC»
 Интервью OpenSpace о запуске телеканала «Дождь»

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Медиаменеджеры
Кинорежиссёры-документалисты России
Журналисты Пятого канала (Россия)
Персоналии:НТВ
Телеканал «Дождь»